Felsenberg ist 

Ortsname von:
 Felsenberg (Halver), Ortsteil von Halver, Nordrhein-Westfalen
 Felsenberg (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde in Niederösterreich

geografische Bezeichnung:
 Felsenberg (Hunsrück) (537,2 m), Berg im Hunsrück bei Wadrill (Wadern), Landkreis Merzig-Wadern, Saarland; siehe Dachschiefergrube Wadrill
 Felsenberg (Börde) (107 m), Anhöhe in Sachsen-Anhalt
 Felsenberg-Berntal, Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Felsenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Felsenberg (Vogelschutzgebiet), SPA-Gebiet im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Weiteres:
Felsenberg-Arena, Stadion in Schwieberdingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Felsberg
 Felsenburg (Begriffsklärung)
 Felsengebirge